Sočice est un toponyme qui peut désigner :
Sočice, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie ;
Sočice, un village de Serbie situé dans la municipalité de Priboj, district de Zlatibor.